Lepidophyllum è un genere di piante angiosperme dicotiledoni della famiglia delle Asteracee.

Tassonomia 

Lepidophyllum campbellianum
Lepidophyllum coriaceum
Lepidophyllum cultriforme
Lepidophyllum cupressiforme
Lepidophyllum elegans
Lepidophyllum fallax
Lepidophyllum gracile
Lepidophyllum linearifolium
Lepidophyllum mansfieldi
Lepidophyllum minutum
Lepidophyllum morrisianum
Lepidophyllum quadrangulare
Lepidophyllum rigidum
Lepidophyllum stantoni
Lepidophyllum timidum

Bibliografia

Voci correlate
Generi di Asteraceae

Altri progetti 

Asteroideae